A Equipe tailandesa representa a Tailândia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
A Tailândia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1976. Seus melhores resultados foi a participação no Grupo Mundial II em (2005, 2006).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Tailandesa de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis